Алекса́ндр Эдуа́рдович Ко́ган (6 ноября 1878, Гдов, Санкт-Петербургская губерния — 6 марта 1949, Париж, Франция) — русский  и -. Редактор-издатель журнала «Солнце России» и газеты «Копейка».

Биография 
Родился в семье частного поверенного, получил среднее образование в Юрьеве (Тарту) Эстляндской губернии. Один из основателей крупного российского издательского комплекса «Копейка» (1897) (совместно с издателем М. Б. Городецким и Б. А. Катловкером).

В эмиграции, в Берлине, основал издательство «Русское искусство». В 1921—1926 годах выпускал художественный и литературный журнал «Жар-Птица», 13 номеров которого вышли в Берлине, а последний, 14-й — в Париже.

Во Франции с 1926 года. Пережил немецкую оккупацию, депортацию жены нацистами. Умер от рака лёгких 6 марта 1949 года.

Литература 
 Критико-биографический словарь русских писателей и ученых (от начала русской образованности до наших дней). — СПб, 1889—1914. — Т. 2. — С. 358.
 Владимир Хазан. Об издателе А. Э. Когане // Лехаим. — 2007. Сентябрь. — № 9 (185).

Примечания 

Умершие от рака лёгкого
Русские эмигранты первой волны в Германии
Русские эмигранты первой волны во Франции